Terêncio — dramaturgo e poeta romano do 
 Terêncio de Pesaro — santo romano do 
 Terêncio (prepósito do cubículo sagrado) — oficial romano do 

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de história